Михаил Альбертович Фёдоров (; , Запорожская область,Украинская ССР, СССР) — украинский государственный деятель, политик, IT-предприниматель, основатель цифрового агентства. Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины с 29 августа 2019 года.

Народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа», однако сложил полномочия в связи с переходом в Кабмин. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 19 марта 2021).

Биография 
Окончил факультет социологии и управления Запорожского национального университета, в 2012 году был избран «студенческим мэром».

Также окончил Высшую политическую школу и образовательную школу представителей НАТО на Украине.

Фёдоров занимал должность операционного директора в образовательном проекте для предпринимателей «Суперлюди».

Организатор Facebook Marketing Conf.

С 2015 по 2019 год — основатель и генеральный директор компании SMMSTUDIO. Основная деятельность агентства заключалась в настройке рекламных кампаний в социальных сетях.

В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался как кандидат в народные депутаты от партии «5.10» под номером 166 в списке. На время выборов: физическое лицо-предприниматель, член партии «5.10», проживал в городе Васильевка Запорожской области.

В ходе предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году был руководителем digital-направления. После инаугурации был назначен внештатным советником Президента Украины.

На досрочных выборах в Верховную Раду в 2019-м году — кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа», № 6 в списке. На время выборов: директор SMMSTUDIO, беспартийный. Проживает в Киеве.

С 29 августа 2019 года занимает пост вице-премьер-министра Украины, министра цифровой трансформации в правительстве Гончарука, а также остался на должности вице-премьер-министра Украины — Министра цифровой трансформации Украины в правительстве Дениса Шмыгаля.

На посту Министра цифровой трансформации 

Министерство цифровой трансформации создано Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 сентября 2019 года путём реформирования Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины. Михаил Фёдоров стал первым министром новосозданного министерства, а также самым молодым министром в истории украинской политики. Цель министерства — построить цифровое государство и до 2024 года перевести все государственные услуги в онлайн. В марте 2020 по инициативе Фёдорова Кабинет Министров Украины принял ввести новую должность руководителя цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO) во всех государственных органах власти. На уровне государственных органов — это профильный заместитель. Такие позиции появились в каждом министерстве, и появляются в областных администрациях, госкомпаниях, агентствах и других центральных органах исполнительной власти.

Проекты 
Вместе с командой запустил ряд сервисов и проектов, способствующих цифровизации:

 Сервис государственных услуг Дія — портал и приложение, на портале можно получить справку онлайн, проверить реестры, открыть собственный бизнес, оформить помощь при рождении ребёнка, проверить данные о себе в государственных реестрах. С внедрением этого приложения Украина стала первым государством в мире, где цифровой паспорт стал полноценным аналогом бумажного документа.
 Проект обеспечения украинцев высокоскоростным интернетом. Цель — 95 % украинцев обеспечены интернетом в течение 3 лет. За год были созданы условия для операторов, чтобы вся Украина имела одинаково современный интернет. С июля 2020 телеком операторы начали совместные действия по обмену радиочастот диапазона 900 МГц. Это позволяет вводить связь 4G по всей стране, в том числе в населенных пунктах с численностью населения от 2000 человек, в сельской местности и на автодорогах.
 еМалятко — комплексная услуга для родителей новорожденных детей.
 Проект Дія. Цифровое образование. Имеет онлайн-составляющую — платформу, где размещены бесплатные курсы по цифровой грамотности, и офлайн-составляющую — сеть партнёрских хабов цифрового образования по всей стране, где можно получить доступ к интернету и цифровым гаджетам. Цель проекта — за 3 года научить цифровой грамотности 6 млн украинцев. 21 января 2020 презентовали Национальную онлайн-платформу цифровой грамотности «Дія: Цифрова освіта». Образовательные сериалы с цифровой грамотности разработаны студией онлайн-образования EdEra при поддержке компаний: Google Украина, Microsoft Ukraine, Академия ДТЭК, Лаборатория инновационного развития ПРООН в Украине, CISCO, СҒС Consulting, Освитория, Global Teacher Prize. Техническую поддержку съёмочного процесса обеспечили Huawei Ukraine и компания MOYO.
 Платформа Дія. Бизнес для поддержки предпринимателей.
 Законопроекты Дия. City, предусматривающие увеличение объёма украинского рынка IT вдвое — до $11 800 000 000, а доли ИТ в ВВП страны — до 10 % за 5 лет. Это специальный экономический и правовой режим, который создает одни из лучших условий в мире для ведения бизнеса представителям креативной экономики.
 E-Residency — онлайн-сервисы для иностранцев, предоставляющие им возможность получить удаленный доступ к государственным услугам и вести бизнес на территории Украины из-за рубежа. Открыть визу или банковский счет э-резиденты смогут по упрощенной процедуре удаленно. Первой страной мира, которая позволила иностранным предпринимателям вести за собой бизнес без личного посещения страны, стала Эстония.

Антикоррупционная деятельность 
Благодаря проектам Министерства цифровой трансформации удалось ликвидировать схемы в строительной сфере на 3 млрд грн, а также схему «скрутки» на 2 млрд грн в налоговой сфере. Инициировав партнёрство с Министерством социальной политики, Фёдоров реализует реформу, которая позволит экономить в госбюджете 10 млрд грн в социальной сфере.

В марте 2020 Министерство цифровой трансформации ликвидировало скрипт, который рекомендовал работникам Государственной архитектурно-строительной инспекции из каких застройщиков брать деньги.

В июле 2020 Министерство цифровой трансформации, СБУ, Офис генпрокурора, Государственная налоговая служба и Государственная служба финансового мониторинга остановили противоправный механизм формирования сумм налоговых кредитов по НДС для предпринимателей. После ликвидации схемы в госбюджет за два месяца поступило дополнительно 9 млрд гривен.

Признание 
 В 2020 году был включён в украинскую версию списка «Forbes 30 Under 30» как молодой визионер.
 Kyiv Post «30 under 30» 2019, куда ежегодно попадают молодые украинские лидеры.

Награды 
 Red Dot за UX/UI портала Дия.
 Вместе с командой, которая в предвыборном штабе Владимира Зеленского отвечала за digital-направление, победил в 7 номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards, а именно: «Кампания в социальных медиа», «Лучшее вебвидео», «Лучшее использование отрицательного или контрастного», «Креативное использование данных / метрик / аналитики», «Лучший вебсайт», «Диджитал-кампании», «Лучшее использование юмора».
 Орден «За заслуги» III степени (2022).

Примечания

Ссылки 

 *
 Официальный телеграм-канал Михаила Фёдорова
 Мининформ надо трансформировать в IT-министерство — советник Зеленского Укринформ (05.08.2019)
  // Зе Интервьюер

Выпускники Запорожского национального университета
Персоналии:Киев
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»
Советники Президента Украины
Вице-премьер-министры Украины
Правительство Шмыгаля
Члены СНБО Украины